Marek Jerzy Olbrycht (ur. 1952) – polski generał
 Marek Jan Olbrycht (ur. 1965) – polski historyk i archeolog